Outeiro (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Outeiro (Cabeceiras de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Cabeceiras de Basto
 Outeiro (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Outeiro (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo